Le terme Shaolin peut désigner :

 le monastère Shaolin en Chine.
 le monastère Shaolin du Sud.
 le kung-fu Shaolin, style d'art martial chinois, né au monastère.

 Shaolin Kids, série télévisée.
 Shaolin vs. Wu-Tang est un album de Raekwon.
 Les Aventures spatio-temporelles de Shaolin Moussaka est une série de bande dessinée.
 Mortal Kombat: Shaolin Monks est un jeu vidéo d'action.
 Wu-Tang: Shaolin Style est un jeu vidéo.
 Shaolin (1971-2016), pseudonyme de Francisco Jozenilton Veloso, humoriste brésilien
Le Shaolin est un personnage de type hybride jouable dans le jeu video d'action-combat For Honor.

Films 
 Les Cinq Maîtres de Shaolin en 1974.
 La 36e Chambre de Shaolin en 1978. 
 Les Sept Grands Maîtres de Shaolin en 1978.
 Les Arts martiaux de Shaolin en 1984.
 Les Exécuteurs de Shaolin en 1977.
 Le Monastère de Shaolin en 1974.
 Shaolin en 2011. 
 Shaolin and Wu Tang en 1981.
 Shaolin Basket en 2008.
 Shaolin Soccer en 2001.
 Le Temple de Shaolin  en 1976.
 Le Temple de Shaolin en 1982.
 La Vengeance de l'aigle de shaolin en 1978.